Никола́й Бори́сович Делоне́:
 Делоне, Николай Борисович (1856—1931) — русский механик и математик, один из пионеров русского планеризма.
 Делоне, Николай Борисович (1926—2008) — советский физик, сын Б. Н. Делоне, внук Н. Б. Делоне (старшего).